|-
| 191001 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 191002 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 191003 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 191004 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 191005 - ||  || 18 decembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 191006 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 191007 - ||  || 19 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 191008 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 191009 - ||  || 20 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 191010 - ||  || 5 ianuarie 2002 || Haleakalā || NEAT
|-
| 191011 - ||  || 6 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 191012 - ||  || 8 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 191013 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 191014 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 191015 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 191016 - ||  || 11 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 191017 - ||  || 8 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 191018 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 191019 - ||  || 11 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 191020 - ||  || 8 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 191021 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 191022 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 191023 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 191024 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 191025 - ||  || 14 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 191026 - ||  || 13 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 191027 - ||  || 13 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 191028 - ||  || 14 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 191029 - || 2002 BR || 21 ianuarie 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 191030 - ||  || 21 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 191031 - ||  || 19 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 191032 - ||  || 19 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 191033 - ||  || 19 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 191034 - ||  || 18 ianuarie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 191035 - ||  || 6 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 191036 - ||  || 4 februarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 191037 - ||  || 4 februarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 191038 - ||  || 4 februarie 2002 || Haleakalā || NEAT
|-
| 191039 - ||  || 6 februarie 2002 || Haleakalā || NEAT
|-
| 191040 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 191041 - ||  || 6 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 191042 - ||  || 6 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 191043 - ||  || 6 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 191044 - ||  || 6 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 191045 - ||  || 6 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 191046 - ||  || 11 februarie 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 191047 - ||  || 7 februarie 2002 || Haleakalā || NEAT
|-
| 191048 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 191049 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 191050 - ||  || 6 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 191051 - ||  || 6 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 191052 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 191053 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 191054 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 191055 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 191056 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 191057 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 191058 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 191059 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 191060 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 191061 - ||  || 7 februarie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 191062 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 191063 - ||  || 8 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 191064 - ||  || 8 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 191065 - ||  || 8 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 191066 - ||  || 9 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 191067 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 191068 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 191069 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 191070 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 191071 - ||  || 6 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 191072 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 191073 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 191074 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 191075 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 191076 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 191077 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 191078 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 191079 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 191080 - ||  || 6 februarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 191081 - ||  || 6 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 191082 - ||  || 13 februarie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 191083 - ||  || 14 februarie 2002 || Haleakalā || NEAT
|-
| 191084 - ||  || 14 februarie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 191085 - ||  || 8 februarie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 191086 - ||  || 7 februarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 191087 - ||  || 8 februarie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 191088 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 191089 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 191090 - ||  || 12 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 191091 - ||  || 13 februarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 191092 - ||  || 11 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 191093 - || 2002 EF || 3 martie 2002 ||  || 
|-
| 191094 - ||  || 9 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 191095 - ||  || 9 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 191096 ||  || 6 martie 2002 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 191097 - ||  || 14 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 191098 - ||  || 13 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 191099 - ||  || 14 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 191100 - ||  || 5 martie 2002 || Haleakalā || NEAT
|-